Яков Цингер:
 Цингер, Яков Александрович — зоолог, автор книги «Занимательная зоология»; сын А. В. Цингера.
 Цингер, Яков Христианович (ум. ок. 1847) — учитель математики; отец Цингера В. Я. и Цингера Н. Я.